Филиппинский азиатский трогон () — вид птиц семейства трогоновых. Является эндемиком Филиппин.

Описание 
У самцов голова и горло черные, а морда синяя. Шея и спина коричневые, круп светло-коричневый, хвост рыжеватый. Грудь от светло-серого до розового. Самки более блёклые во всех цветах.

Среда обитания 
Естественной средой обитания филиппинского трогона являются субтропические или тропические влажные низинные леса и субтропические или тропические влажные горные леса.

Размножение 
Он строит свое гнездо в дупле мертвого дерева на высоте 6 метров. Размер его кладки составляет 3 яйца.

Примечания 

Азиатские трогоны